Franciaország
Noailhac, település Aveyron megyében
Noailhac, település Corrèze megyében
Noailhac, település Tarn megyében